Adalbert Stifter (1805–1868) – austriacki pisarz
 (7127) Stifter (1991 RD3) – planetoida